Middlesbrough FC deltog säsongen 2007/2008 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Laget coachades av Gareth Southgate.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Brad Jones
  Mark Schwarzer
  Ross Turnbull

Backar
  Andrew Davies
  Robert Huth
  Jonathan Grounds
  Emanuel Pogatetz
  Chris Riggott
  Andrew Taylor
  David Wheater
  Jonathan Woodgate
  Luke Young

Mittfältare
  Julio Arca
  George Boateng
  Lee Cattermole
  Stewart Downing
  Adam Johnson
  Gaizka Mendieta
  Gary O'Neil
  Fábio Rochemback
  Mohamed Shawky

Anfallare
  Jérémie Aliadière
  Afonso
  Ben Hutchinson
  Lee Dong-Gook
  Mido
  Tuncay Şanlı

Premier League

Matcher

Tabell

Bästa målskyttar
  Stewart Downing 9
  Tuncay Şanlı 8
  Afonso 6
  Jérémie Aliadière 5

Referenser
 - Latest Middlesbro results Soccerway.com

Middlesbrough FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2007/2008